Oulanka steht für:

 den Fluss Oulankajoki
 den Oulanka-Nationalpark